Il singolare del torneo di tennis Kakegawa Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Massimo Ardinghi che ha battuto in finale Florian Krumrey 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Felix Barrientos (primo turno)
 Otis Smith (quarti di finale)
 Massimo Ardinghi (Campione)
 Mark Kaplan (quarti di finale)

 Florian Krumrey (finale)
 Richard Lubner (primo turno)
 Mario Visconti (semifinali)
 Jason Netter (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kakegawa Challenger 1991